Ви́ктор Селести́но Альгаранья́с (, 6 апреля 1926 — дата смерти неизвестна) — боливийский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.

Карьера

Клубная 
Виктор Альгараньяс играл за клуб «Литораль» из столицы Боливии.

В сборной 
В составе сборной участвовал в ЧЮА-1949 (сыграл в 7 матчах, забил 1 гол) и в чемпионате мира 1950 года в Бразилии. Также выходил на поле в футболке сборной в двух товарищеских матчах.

Итого: 10 матчей / 1 гол; 5 побед, 0 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Виктора Альгараньяса за сборную Боливии
 Bolivia - International Results

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Литораль» Ла-Пас